Wyznania gejszy – powieść Arthura Goldena
 Wyznania gejszy – film z 2005 roku